

Musica

Album
 Fairytale – album di Donovan del 1965
 Fairytale – EP dei Dragon Guardian

Singoli
 Fairytale – singolo delle The Pointer Sisters del 1974, dall'album That's a Plenty
 Fairytale – singolo di Sara Bareilles del 2004, dall'album Careful Confessions
 Fairytale – singolo delle Kalafina del 2008, dall'album Seventh Heaven
 Fairytale – singolo di Alexander Rybak del 2009, canzone di vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2009
 Fairytale – singolo di Eneda Tarifa del 2016
 Fairytale – singolo dei Saint Asonia del 2015

Cinema
 Fairytale (The Haunting of Helena) – film di Christian Bisceglia del 2012